Schröter ou Schroeter peut désigner :

Noms de famille 
 Carl Schröter (1855-1939), botaniste suisse dont l’abréviation botanique standard est Schröt.
 Corona Schröter (1751-1802), chanteuse, compositrice et actrice allemande
 Günter Schröter (1927-2016), footballeur est-allemand
 Johann Hieronymus Schröter (1745-1816), astronome allemand
 Johann Samuel Schroeter (1753-1788), pianiste et compositeur allemand
 Joseph Schröter (1837-1894), mycologue, botaniste et docteur militaire allemand
 Martina Schröter (1960-), rameuse d'aviron allemande
 Renate Schroeter (1939-2017), actrice allemande
 Silvio Schröter (1979-), joueur de football allemand
 Werner Schroeter (1945-2010), cinéaste et metteur en scène de théâtre et d'opéra allemand

Autres 
 Schroeter, un cratère martien
 (3707) Schröter, un astéroïde de la ceinture principale
 Effet Schröter, une anomalie des phases de la planète Vénus

Homonymie de patronyme